Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Tanzania. IJsland heeft geen ambassade in Tanzania.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Tanzania
IJslandse